Друмев може да се отнася за:
 Васил Друмев (митрополит Климент; 1840-1901), български писател, духовник и политик
 Христо Друмев (р. 1932), български общественик

Вижте също 
 Васил Друмев (село), село в Североизточна България